Магаљанес има више значења:

 Магаљанес (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Магаљанес (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Магаљанес (Чавинда), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Магаљанес, Лос Пинос (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Магаљанес (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Магаљанес (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику